Irby (North East Lincolnshire) – civil parish w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Irby upon Humber – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Irby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Irby in the Marsh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire